est la formule brute de plusieurs isomères.

 MBDB ou 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-méthylbutan-2-amine, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (2R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-méthylbutan-2-amine, numéro CAS 
 (2S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-méthylbutan-2-amine, numéro CAS 
 MDEA ou 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-éthylpropan-2-amine, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (2R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-éthylpropan-2-amine, numéro CAS 
 (2S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-éthylpropan-2-amine, numéro CAS 
 '''mycoster ou 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-méthylpyridin-2(1H)-one , numéro CAS